Порнокра́тия (от  — проститутка и  — править) — правление проституток.
 Порнократия — период в истории римского папства (X век), когда власть находилась под контролем «блудниц».
 Порнократия (система) — название формы политического устройства государства, контролируемого проститутками (в секте Other World Kingdom; в мире комиксов «Город грехов»; в пьесе Жана Жене «Балкон»).
 «Порнократия, или женщины в настоящее время» — книга Пьер-Жозефа Прудона.
 «» — фильм Катрин Брейя 2004 года.
 «» — картина Фелисьена Ропса 1896 года. 
 «Pornocracy» — песня группы The Arrogant Sons Of Bitches.

Примечания